Le mot destination a plusieurs significations :

Droit 
 Immeuble par destination est un bien meuble rattaché à l'immeuble de manière fixe et dont la séparation de l'immeuble nécessite un descellement, un démontage, une dénaturation des lieux.
 Arme par destination est un objet qui peut se trouver utilisé en tant qu'arme.
Destination en droit de la copropriété : elle définit l'usage "normal" qui peut être fait ;  notion le plus souvent liée aux caractéristiques mêmes de l'immeuble (son aspect, son standing, son environnement, ...).
Destination en droit des baux commerciaux, baux civils....

Musique 
 Destination est un album de Girl Next Door sorti en 2011.

Tourisme 
 Destination est un concept désignant le lieu vers lequel on se dirige pour son hébergement et sa récréation.

Voir aussi 
 Destin
 Destinée